Kamptee (census town), een census town met 13.697 inwoners in het Indiase district Nagpur
Kamptee (nagar panchayat), een nagar panchayat met 84.340 inwoners in het Indiase district Nagpur